Pine Mountain kan syfta på följande platser:

Australien 

 Pine Mountain (berg i Australien, Victoria), Towong,

USA 

 Pine Mountain (ort i USA, Georgia, DeKalb County, lat 33,68, long -84,11), 
 Pine Mountain (ort i USA, Georgia, Harris County), 

Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade USAförgreningar